Бе́ртон () — прізвище англійського походження, пов'язане з назвою місцевості проживання.

 Гіларі Бертон (;  1982) — американська акторка.
 Деон Бертон (;  1974) — ямайський та англійський футболіст, виступав на позиції нападника.
 Кліфф Бертон (; 1962—1986) — американський музикант, відомий як бас-гітарист гурту Metallica.
 Кріс Бертон (;  1981) — австралійський вершник, олімпійський медаліст (2016).
 Левар Бертон (;  1957) — американський актор.
 Марк Бертон (;  1974) — новозеландський футболіст, півзахисник.
 Річард Бертон:
 Річад Бертон (; 1925—1984) — британський актор театру і кіно.
 Річард Френсіс Бертон (; 1821—1890) — британський дослідник, географ, перекладач, письменник.
 Сара Бертон (;  1974) — британська модельєрка.
 Тім Бертон (;  1958) — американський кінорежисер, мультиплікатор, письменник, відомий ексцентрик та естет.
 Том Бертон (;  1990) — австралійський яхтсмен, олімпійський чемпіон (2016).

Примітки